Guatemala je z mezinárodního hlediska unitární stát. Administrativně je rozčleněna do 22 departementů (španělský výraz je depatamento).

Reference

Externí odkazy 
 

 
Geografie Guatemaly
Guatemala